Бигильдино — название населённых пунктов:

Россия 
 Бигильдино — деревня в Балтачевском районе Башкортостана.
 Бигильдино — село в Данковском районе Липецкой области.
 Бигильдино — деревня в Козловском районе Чувашии.